Жаксыбаев — казахская фамилия.

 Жаксыбаев, Ахат Имантайулы (род. 1940) — казахский писатель и переводчик; Заслуженный деятель Казахстана.
 Жаксыбаев, Наби Кульчаманович (1912—1975) — советский казахстанский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Жаксыбаев, Улар Жумагалиулы (род. 1994) — казахстанский футболист, защитник.